Ника Јуван (Љубљана, 2. новембар 1930) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1955. || Три приче  || Марича
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Веселица  || Карлинца
|-
| 1962. || Наша кола || Жена конобара Франета
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Милетова мама (као Ника Јуванова)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Пролећни ветар (филм) || Тета Рози
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа